Osoby:
 Andrew Parrott (ur. 1947) – brytyjski dyrygent,
 John Parrott (ur. 1964) – snookerzysta angielski
 Travis Parrott (ur. 1980) – amerykański tenisista

Miejscowości:
 Parrott – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Terrell
 Parrott – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Pulaski